Ли́чные местоиме́ния — местоимения, которые указывают на предмет, но не называют его.

В группу личных местоимений входят такие слова как: я, мы, ты, вы, он, она, оно, они.

Местоимения 1-го и 2-го лица (ед. или мн. числа) могут указывать на определённые лица, например, на собеседника (я, ты, вы, мы).

Местоимения 3-го лица (ед. или мн. числа) указывают на тех или того, кто не участвует в диалоге, или на предмет (он, она, оно, они).

Личные местоимения могут употребляться с предлогами: у него, к нему, за ним, за ними, с ними, с ним, благодаря ему, ей, им

Примечание. 

Основы личных местоимений его, ему, её, ей, их, им и др. — это старые формы бывших указательных местоимений и (тот), я (та), е (то), которые в древнерусском языке употреблялись в качестве определённых артиклей при кратных прилагательных, указывая на известный (о котором речь шла ранее) признак предмета: нова стена — нова я стена («нова та стена»), ново поле — ново е поле («ново то поле») и т. д. Впоследствии местоимения и, я, е прикрепились к кратким прилагательным (исторически таким образом появились полные прилагательные), а формы их косвенных падежей используются при склонении личных местоимений он, она, оно, они.

Формы личных местоимений в русском языке 
В русском языке личные местоимения имеют формы:

 лица
 числа
 падежа
 рода (только местоимения 3 лица единственного числа).

При этом формы косвенных падежей образуются от разных основ (я — меня, мне; ты — тебя, тебе; он — его, ему; и т. д.); см. супплетивизм.

Местоимения 3-го лица имеют разные формы при наличии и отсутствии предлога: её — у неё, ими — с ними (после предлога добавляется «н-»).

Некоторые местоимения в творительном падеже имеют дополнительные «удлинённые» формы: мной — мною, тобой — тобою, ей — ею, ней — нею.

У всех личных местоимений формы родительного и винительного падежа совпадают.

Определения и приложения, относящиеся к личным местоимениям, всегда выделяются запятыми.

Обозначение падежей в таблице: И — именительный, Р — родительный, Рп — родительный с предлогом, Д — дательный, Дп — дательный с предлогом, В — винительный, Вп — винительный с предлогом, Т — творительный, Тп — творительный с предлогом, П — предложный (всегда с предлогом).

См. также 
 Притяжательные местоимения

Примечания

Литература 
 

Местоимения